Belleville je název několika obcí ve Francii, Kanadě a Spojených státech amerických:

 Francie
 Belleville (Meurthe-et-Moselle) – obec v departementu Meurthe-et-Moselle
 Belleville (Rhône) – obec v departementu Rhône
 Belleville (Deux-Sèvres) – obec v departementu Deux-Sèvres

 Belleville-en-Caux – obec v departementu Seine-Maritime
 Belleville-et-Châtillon-sur-Bar – obec v departementu Ardennes
 Belleville-sur-Loire – obec v departementu Cher
 Belleville-sur-Mer – obec v departementu Seine-Maritime
 Belleville-sur-Meuse – obec v departementu Meuse
 Belleville-sur-Vie – obec v departementu Vendée

 Le Plessis-Belleville – obec v departementu Oise
 Prunay-Belleville – obec v departementu Aube
 Saint-Jean-de-Belleville – obec v departementu Savoie
 Saint-Martin-de-Belleville – obec v departementu Savoie
 Saint-Pierre-de-Belleville – obec v departementu Savoie

 Belleville v Paříži
 Belleville (Seine) – zaniklá obec, která se roku 1860 stala součástí Paříže a po níž vznikla další pojmenování:
 Quartier de Belleville – administrativní čtvrť
 Belleville (stanice metra v Paříži) – stanice metra
 Parc de Belleville – veřejný park
 Synagoga Belleville – synagoga

Kanada
 Belleville (Ontario) – obec v provincii Ontario
 Belleville (Nové Skotsko) – obec v provincii Nové Skotsko

Spojené státy americké
 Belleville (Arkansas) – obec ve státě Arkansas
 Belleville (Illinois) – obec ve státě Illinois
 Belleville (Kansas) – obec ve státě Kansas
 Belleville (Michigan) – obec ve státě Michigan
 Belleville (New Jersey) – obec ve státě New Jersey
 Belleville (Pensylvánie) – obec ve státě Pensylvánie
 Belleville (Západní Virginie) – obec ve státě Západní Virginie
 Belleville (Wisconsin) – obec ve státě Wisconsin

 Další významny
 Belleville Bulls – hokejový tým v Kanadě
 Trio z Belleville – animovaný film z roku 2003
 Belleville (album) – album Báry Basikové (2013)